Печатник — многозначное слово:
 Печатник — сокращённое от книгопечатник, а также сотрудник типографии.
 Печатник — чин в Русском государстве должностных лиц печатного приказа.
 Печатник — хранитель печати в Русском государстве.

См. также 
 Печатники